Mifflin bezeichnet mehrere 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Mifflin (Indiana)
 Mifflin (Ohio)
 Mifflin (Pennsylvania)
 Mifflin (Tennessee)
 Mifflin (West Virginia)
 Mifflin (Wisconsin), im Iowa County
 Mifflin (Town, Iowa County), Town(ship) in Wisconsin
 Mifflin Park (Pennsylvania)

 Mifflin County, Verwaltungseinheit in Pennsylvania

Personen:
 Fred Mifflin († 2013), kanadischer Politiker
 Ramón Mifflin (* 1947), peruanischer Fußballspieler
 Thomas Mifflin (1744–1800), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Mifflin Township